Hillenkamp ist der Name von: 

Franz Hillenkamp (1936–2014), deutscher Wissenschaftler im Bereich der Physikalischen Chemie 
 Sven Hillenkamp (* 1971), deutscher Soziologe 
Thomas Hillenkamp (* 1943), deutscher Jurist